Esistono più comuni francesi con questo nome

Fougerolles – Indre
Fougerolles – Alta Saona